Голованово — название населённых пунктов в России:
 
 Голованово — посёлок в Барабинском районе Новосибирской области.
 Голованово — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Голованово — деревня в Опочецком районе Псковской области, Богатовская волость.
 Голованово — деревня в Опочецком районе Псковской области, Звонская волость.
 Голованово — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Голованово — посёлок в Клепиковском районе Рязанской области.
 Голованово — хутор в Клепиковском районе Рязанской области.

См. также 
 Голованово — микрорайон Перми.